BTA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bertoua (Camerun).
 BTA – sigla della Agenzia telegrafica bulgara, agenzia di stampa di Stato della Bulgaria.
 BTA – BlueTooth Access, sigla per uno standard di trasmissione di dati.